Miejscowości w Rumunii
 Izvoru – wieś w okręgu Aluta, w gminie Găneasa
 Izvoru – wieś w okręgu Buzău, w gminie Costești
 Izvoru – wieś w okręgu Buzău, w gminie Tisău
 Izvoru – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Gogoșari
 Izvoru – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Vânătorii Mici
 Izvoru – wieś w okręgu Prahova, w gminie Provița de Sus
 Izvoru – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Crețeni

 Zobacz też
 Izvoru Mare
 Izvoru Dulce
 Izvor